Monbijoubrücke heißen:

 eine Brücke in Berlin-Mitte, siehe Monbijoubrücke (Berlin)
 eine Brücke in Bern, siehe Monbijoubrücke (Bern)